Dominium může označovat:

 dominium (anglicky Dominion) – název částí Britského impéria mezi léty 1907–1948
 panství – původní význam latinského slova (od dominus, pán)
 dominium speciale – v historii panství přímo podléhající osobě českého panovníka
 dominium generale – v historii doména spravovaná českým panovníkem (a stavy) z titulu zemského vládce 
 Dominium mundi – světovláda, středověká myšlenka o vytvoření jednotné křesťanské říše

Související články 
 Dominion